Aumont (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Aumont (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia